Варг (, ) — шведське і норвезьке прізвище, а також шведське і норвезьке ім'я. Походить від слова «varg» — «вовк», етимологічно відповідає німецькому «Wolf».

На 31 грудня 2014 року у Швеції налічувалося носіїв цього по-різному транскрибованого прізвища :

 Warg — 260
 Varg — 169
 Wargh — 58
 Vargh — 4

Разом — 481 особа.

На 31 грудня 2014 року у Швеції налічувалося носіїв цього по-різному транскрибованого імені:

 Varg — 213 чоловіків і 13 жінок
 Warg — 16 чоловіків і одна жінка
 Vargh — 2 чоловіки

Разом — 245 осіб.

Персоналії за прізвищем 
 Фредрік Варг (*1979) — шведський хокеїст, центральний нападник
 Томмі Варг (*1986) — шведський хокеїст, захисник

Персоналії за іменем 
 Варґ Вікернес (*1973; справжнє ім'я і прізвище Крістіан Вікернес, також відомий як Граф Ґрішнак) — норвезький музикант, творець і єдиний учасник блек-метал-гурту «Burzum»

Міфологія 
Варги — величезні вовки в германо-скандинавській міфології

Примітки 

Шведські прізвища
Шведські імена
Норвезькі прізвища
Норвезькі імена